Nguyễn Thị Huyền (n. 1985) – modella vietnamita
Nguyễn Thị Huyền (n. 1993) – ostacolista vietnamita